Tuttle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tuttle Township (North Dakota)
 Tuttle Township (Oklahoma)